Гек () — немецкая фамилия:

 Гек, Гуго Альбертович (1861—1935) — гобоист, кларнетист, педагог.
 Гек, Марк Константинович (1933—2019) — советский футболист, защитник.
 Гек, Франтишек Владислав (1769—1847) — чешский народный «будитель», писатель и композитор.
 Гек, Фридольф Кириллович (1836—1904) — мореплаватель, китобой и исследователь Дальнего Востока.
 Гек (род. 1977) — российский рэп-исполнитель, автор текстов песен.